Джон Лист:
 Лист, Джон Август (род. 1968) — американский экономист.
 Лист, Джон Эмиль (1925—2008) — американский массовый убийца.